НХЛ у сезоні 1975/1976 — 59-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 7 жовтня 1975. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 16 травня 1976 між Монреаль Канадієнс та Філадельфія Флайєрс перемогою «Канадієнс» 5:3 в матчі та 4:0 в серії. Це була 19 перемога в Кубку Стенлі «канадців».

Регулярний сезон 
Монреаль Канадієнс здобув рекордні 127 очок у 58 матчах. 7 лютого 1976, Дерріл Сіттлер встановив рекорд НХЛ, який тримається досі за найбільшу кількість очок в одному матчі. В матчі проти «Бостон Брюїнс» на свій рахунок записав десять очок (шість голів та чотири гольові передачі). «Філадельфія Флайєрс» звично перемогла в Дивізіоні Патрик, а «Бостон Брюїнс» в Дивізіоні Адамса. В Дивізіоні Смайт «Чикаго Блек Гокс» на одне очко випередив «Ванкувер Канакс». 

Під час регулярного сезону, в період з 28 грудня по 10 січня відбулась «Супер Серія 76» з двома клубами СРСР — ЦСКА (грав матчі проти «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс» та «Філадельфія Флайєрс») та «Крила Рад» проти «Піттсбург Пінгвінс», «Баффало Сейбрс», «Чикаго Блек Гокс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Драфт НХЛ 

13-ий драфт НХЛ. У 16-и раундах було обрано 217 хокеїстів. Першим номером драфту став Мел Бріджмен, якого обрав клуб «Філадельфія Флайєрс».

Підсумкові турнірні таблиці

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Попередній раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Примітки

Посилання 
 Сезон 1975/1976 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезони НХЛ
1975 у хокеї з шайбою
1976 у хокеї з шайбою
1975 у канадському спорті
1976 у канадському спорті